Il doppio del Virginia Slims of Houston 1989 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1989.

Katrina Adams e Zina Garrison erano le detentrici del titolo e hanno battuto in finale 6–3, 6–4 Gigi Fernández e Lori McNeil.

Teste di serie
 Gigi Fernández /  Lori McNeil (finale)
 Katrina Adams /  Zina Garrison (campionesse)
 Penny Barg /  Elise Burgin (quarti di finale)
 Lise Gregory /  Gretchen Magers (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Virginia Slims of Houston 1989